Béla Kelemen – calciatore ungherese
 Dávid Kelemen – calciatore ungherese
 Hunor Kelemen – politico rumeno della comunità magiara di Romania
 Marián Kelemen – ex calciatore slovacco